Горня-Рогатица () — село в Сербии, в общине Бачка-Топола, в Северно-Бачском округе автономного края Воеводина. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 477 жителей (по переписи населения 1991 года — 587 жителей).

Демография 
В селе Горня-Рогатица, по переписи 2002 года проживали 410 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 44,9 лет (43,7 года у мужчин и 46,0 года у женщин). В селе есть 173 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,76.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 Информация о географическом положении\fallingrain.com
 
 План села на карте Mapquest

Населённые пункты Воеводины